Linke Opposition bezeichnet unter anderem:
 Linke Opposition in der Sowjetunion
 Linke Opposition der KPD